Polistrat (filòsof), filòsof epicuri grec 
 Polistrat (poeta), poeta epigramàtic grec